Б'янка Андреєску  виграла турнір у 2019-му, й захищала титул, але програла в третьому колі Онс Жабер. 

Каміла Джорджі виграла перший тсвій турнір  зі статусом WTA 1000, здолавши в фіналі Кароліну Плішкову з рахунком 6–3, 7–5. Для Джорджі це був третій титул WTA, але тільки перший після перемоги в  Лінці в 2018-му.

Сіяні тенісистки
Перші вісім сіяних отримали перепустку в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Кваліфікація

Сіяні

Відібралися

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Сьомий кваліфаєр

Восьмий кваліфаєр

Посилання на джерела

Зовнішні посилання
Основна сітка 
Сітка кваліфікації 

Canadian Open
Women's Singles